La plasticità è la caratteristica di un materiale di essere plasmabile.
Seppure il termine plasticità sia usato prevalentemente per indicare una certa resa dei materiali, esso comunque può avere significati diversi a seconda che sia inteso in campo fisico o nell'arte figurativa; in ogni caso ha significati specifici anche nell'embriologia sperimentale e nella psicologia.

 Plasticità in ambito fisico.
 Plasticità cerebrale nell'ambito della psicologia dello sviluppo.
 Plasticità nelle arti figurative.
 Plasticità sinaptica
 Plasticità tissutale
 Plasticità genetica
plasticità tecnologica

Altri progetti